Terlecki (Aussprache Terlezki) ist ein polnischer Familienname.
Im Deutschen ist er auch als Terletzki gebräuchlich, im Englischen als Terlezki.

Terlecki ist der Familienname folgender Personen:

 Josephine Terlecki (* 1986), deutsche Kugelstoßerin
 Kyrill Terlecki (um 1540–1607), orthodoxer und unierter Bischof in Polen-Litauen
 Maciej Terlecki (* 1977), polnischer Fußballspieler
 Stanisław Terlecki (1955–2017), polnischer Fußballspieler
 Władysław Terlecki (1933–1999), polnischer Schriftsteller

Siehe auch: 
 Terleckas
 Terlezki
 Terletzki